

Sylla cognomen latin 
 Sylla, homme d'État romain, (138 av. J.-C., 78 av. J.-C.)
 Faustus Sylla, son fils, (mort vers 46 av. J.-C.)
 Publius Cornelius Sylla, neveu de Sylla (mort en 45 av. J.-C.)
 Cornelia Sylla, femme romaine (109 av. J.-C., ?)

Patronyme contemporain 
 Abakar Sylla (2002-), footballeur ivoirien
 Abdel Kader Sylla (1990-), joueur seychellois de basket-ball
 Abdoul Karim Sylla (1981-), footballeur guinéen
 Abdoulaye Kapi Sylla (1982-), footballeur guinéen
 Aboubacar Sylla (1953-), ministre guinéen 
 Aboubacar Sylla (1983-), footballeur guinéen
 Aboubacar Sylla Iyanga (1993-), footballeur guinéen 
 Aboubacar Thomas Sylla (1992), lutteur guinéen
 Adama Sylla (19?-), photographe sénégalais
 Ahmed Sylla (1990-), humoriste français
 Ahmed Tidiane Sylla (1980-), économiste
 Almamy Sylla (1966-), homme politique malien
 Amed Davy Sylla (1982-), footballeur franco-ivoirien
 
 Assa Sylla (1996-), actrice française
 Cheick Taliby Sylla, ministre guinéen
 Fanta Sylla (1954-), avocate et femme politique malienne
 Fatimata Seye Sylla (19?-), personnalité sénégalaise du monde de l'Internet
 Fodé Sylla (1963-), homme politique français, ancien président de SOS Racisme (1992-1999)
 Hamadaou Sylla (1958-), homme politique malien
 Idrissa Sylla (1990-), footballeur guinéen
 Issiaga Sylla (1994-), footballeur guinéen
 Jacques Sylla (1946-2009), homme politique malgache, ancien premier ministre
 Gouvernement Sylla
 Jean Sylla (1929-), homme politique français
 Jean-Marie Sylla (1983-), footballeur guinéeen
 Jeanne Lopis-Sylla (19?-), universitaire sénégalaise
 Kanfory Sylla (1980-), footballeur guinéen
 Khady Sylla (1963-2013), écrivaine sénégalaise
 Maciré Sylla (19?-), chanteuse et danseuse guinéenne
 Mactar Sylla (?-), joueur sénégalais de Scrabble
 Mamadou Sylla (1960-), homme politique et homme d'affaires français
 Mariame Sylla (1986-), joueuse de basket-ball ivoirienne
M'Mahawa Sylla (?- ), gouverneur de Conakry
 
 Mola Sylla (1956-), musicien sénégalais, voir  Mola Sylla
 
 N'Dongo Samba Sylla (1978-), joueur sénégalais de Scrabble et économiste
 Norman Sylla (1982-), footballeur français, voir  Norman Sylla
Oumar Sylla ou Foniké Menguè ( ?-), Journaliste et prisonnier d'opinion guinéen
 Salimo Sylla (1994-), footballeur français
 Sira Sylla (1980-), personnalité politique française
 Souleymane Sylla (1991-), acteur français
 Talla Sylla (1966-), homme politique sénégalais
 Yacouba Sylla (1990-), footballeur franco-malien
 Yerime Sylla (1969-), handballeur franco-sénégalais

Prénom 
 Sylla Chaves (1929-2009), écrivain et éducateur brésilien
 Sylla Eustache (1856-1934), sculpteur et graveur en médailles français.

Autres 
Sylla est un jeu de société de Dominique Ehrhard (2008)

Homonymie de patronyme

en:Sylla